Phil Jones (coach) (ca. 1946), een voormalig American-footballcoach
 Phil Jones (klimatoloog) (1952), voormalig directeur van de Climatic Research Unit
 Phil Jones (voetballer, 1961), een Engelse voetballer die speelde bij Sheffield United 
 Phill Jones (1974), Nieuw-Zeelands basketballer
 Phil Jones (rugbyer) (1977), onder meer bij de Sedgley Park Rugby Union Football Club
 Phil Jones (basketballer) (1985), onder meer bij het nationale team van de Maagdeneilanden
 Phil Jones (voetballer, 1992), een Engelse voetballer die speelt bij Manchester United